Hermann Wernicke ist der Name folgender Personen:

* Hermann Wernicke (Entomologe) (1851–1925), deutscher Insektenkundler
 Hermann Wernicke (Gärtner) (1887–1950), deutscher Botaniker und Landschaftsgärtner